Throwdown:

 Throwdown — металкор/грув-метал-группа из Калифорнии, исповедующая стрэйт эдж.
 Throwdown — седьмой эпизод первого сезона американского музыкального телесериала «Хор».